Финале Златног купа Конкакафа 2007. је била фудбалска утакмица која се одиграла 24. јуна 2007. на Солџер филду у Чикагу, Илиноис, Сједињене Америчке Државе, да би се одредио победник Златног купа Конкакафа 2007. Сједињене Државе су победиле дугогодишње ривале Мексико са 2 : 1 и освојиле турнир.

Пут до финала

Утакмица

Референце

Спољашње везе 
 Official website 

2007